«Sunshine» (Luz del Sol en inglés) puede referirse a:

Cine 
 Sunshine (1999), película dirigida por István Szabó.
 Sunshine (2007), película dirigida por Danny Boyle.

Música
 Sunshine (2001), sencillo de Aerosmith.
 Sunshine (2011), sencillo de David Guetta & Avicii.

Lugares 
 Sunshine, localidad de Colorado, Estados Unidos.